Blumenberg se poate referi la:
 Blumenberg (nume de familie)
 Blumenberg, Köln, o parte a sectorului Chorweiler, Köln, Germania
 Blumenberg (carieră), în apropiere de Eichstatt, Bavaria, Germania, unde s-au descoperit fosile
 Blumenberg, sat în Wanzleben-Börde, Saxonia-Anhalt, Germania
 Blumenberg, numele german al orașului cunoscut acum sub numele de Florimont, Territoire de Belfort, Franche-Comté, Franța

Dezambiguizare
Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice